Vlam, een klein vuur
 Vlammetje (voedsel), een soort gefrituurde snack